Чемпионат Федерации футбола Западной Азии 2000 - первый розыгрыш Чемпионата Западной Азии по футболу. Турнир проходил в Иордании с 23 мая по 3 июня 2000 года.

Схема проведения 
Восемь сборных были поделены на две группы. В каждой группе команды играли друг с другом по одному матчу. За победу присуждалось три очка, за ничью — одно. Победители и команды, занявшие вторые места в группе, выходили в полуфинал турнира.

Стадионы

Участники 
В турнире принимали участие 8 сборных. Кроме сборных из Западной Азии, участвовали две сборные из Центральной Азии -  и .

Групповой этап

Группа А

Группа В

Стадия плей-офф

Полуфиналы

Матч за третье место

Финал

Чемпион 

Футбол в Азии в 2000 году